Рыбница — топоним:

Населённые пункты 
 Рыбница — город в Приднестровской Молдавской республике.
 Рыбница — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Рыбница — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Рыбница — посёлок в Муниципальном районе Печора Республики Коми.
 Сухая Рыбница — село в Рыбницком районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Реки 
 Рыбница (приток Днестра) — в Молдавии и на Украине.
 Сухая Рыбница — в Молдавии.
 Рыбница (приток Прута) — река в Ивано-Франковской области Украины, правый приток Прута.
 Рыбница (приток Исаковки) — в Республике Коми.
 Рыбница (приток Оки) — в Орловской области.
 Рыбница — река в Вологодской области России, впадает в озеро Радионское.
 Рыбница - река в Ярославской области, впадает в Волгу. На берегу реки стоит село Рыбницы.

Озёра 
 Рыбница — озеро в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.

Другое 
 Рыбница — речное судно для перевозки рыбы, использовалось на Нижней Волге в 19 веке.

См. также 
 
 Рыбницы — село в Ярославской области.